South Amherst kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
South Amherst (Massachusetts)
South Amherst (Ohio)